Convolosaurus (лат., букв. — «стайный ящер»; возможное русское название — конволозавр) — род базальных орнитоподовых динозавров из формации  возле водохранилища  в округе Команче, штат Техас (США). Типовой и единственный вид — Convolosaurus marri.

Описание 

Оценочная длина голотипа составляет от 2,5 до 3 метров. Животное не было взрослым; размер взрослых особей считается неизвестным. Длина найденных бедренных костей варьируется от 51 до 315 мм.

При описании был установлен ряд отличительных черт. Одна из них — аутапоморфия, уникальная особенность. Предчелюстная кость обладает четырьмя зубами, которые имеют вертикальный жёлоб снаружи.

Кроме того, присутствует сочетание черт, которые не являются уникальными для Convolosaurus. Некоторые из этих признаков были признаны базальными или симплезиоморфными. На предчелюстной кости имеются зубы. Весь верхний край глазницы накрыт двумя надглазничными костями.

Другие признаки являются производными чертами, указывающими на высокую позицию Convolosaurus на эволюционном дереве. Корни верхнечелюстных зубов изогнуты. Шейные позвонки опистоцельные, выпуклые спереди и вогнутые сзади. Невральные дуги крестцовых позвонков в два раза выше самих позвонков. Задний край седалищной кости расширяется в форме башмака. Между передними частями мыщелков бедренной кости присутствует одна неглубокая выемка. Препубический отросток лобковой кости поперечно уплощён.

Открытие и название 

В мае 1985 года Джеймс «Расти» Бранч в окрестностях озера Проктор-Лейк, округ Команче, Техас, обнаружил скопление ископаемых остатков динозавров, которое было одним из самых богатых среди отложений нижнего мела Северной Америки. Сотрудники Палеонтологического музея Шулера, входящего в состав Южного методистского университета в Далласе, раскопали большое количество образцов на юго-восточном берегу озера, в карьерах Камп и Норс. Об открытии сообщалось в 1988 году в научной литературе. Найденные ископаемые остатки были смонтированы в три скелета, выставленных соответственно в Инженерном корпусе армии США в городе Прокторе (образец SMU 70456), в  (на основе образцов SMU 74087, SMU 74093 и SMU 74104), а также в  (образец SMU 74663). Новый для науки таксон неофициально обозначался как «гипсилофодонтид из Проктор-Лейк» (). Позже было выяснено, что гипсилофодонтиды являются недопустимой парафилетической группой.

В 2019 году типовой вид Convolosaurus marri назвали и описали Кейт Андреевски, Дейл Винклер и Луи Лео Джейкобс. Родовое название происходит от , «стайный», отсылка к плотной концентрации ископаемых остатков. Видовое название было дано в честь доктора Рэя Марра, пропагандировавшего Общество палеонтологии позвоночных в Южном методистском университете. 

Голотип SMU 72834 был обнаружен в слое формации Твин-Маунтинс, датируемом аптским ярусом. Он состоит из частичного скелета с черепом. Образец сохранил череп с нижней челюстью, позвоночный столб до двадцать третьего хвостового позвонка, плечевой пояс, левую переднюю конечность, правую плечевую кость, таз, обе бедренные кости, обе берцовые и левую малую берцовую кость. Он представляет из себя неполовозрелую, почти взрослую, особь. К Convolosaurus было отнесено большое количество ископаемых остатков. В 2019 году их количество составляло 488 экземпляров, относящихся по меньшей мере к 29 особям, начиная от небольших птенцов до подростковых особей. Ныне известен почти весь скелет динозавра.

Систематика 

В то время как первоначально Convolosaurus считался членом гипсилофодонтид, в 2019 году он был отнесён к орнитоподам в качестве базального представителя группы, ниже гипсилофодона и выше тесцелозавра на эволюционном дереве. Предыдущие анализы показывали, что тесцелозавр был более базальным, чем гипсилофодон, но теперь это предположение опровергнуто, поскольку Convolosaurus, как и тесцелозавр, имел две надглазничные кости, что указывает на то, что гипсилофодон утратил эту черту независимо.

Кладограмма согласно результатам филогенетического анализа Andrzejewski et al., 2019:

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2019 году